Kieszonkowiec – złodziej dokonujący drobnych kradzieży.
 Kieszonkowiec – francuski film z 1959 roku w reżyserii Roberta Bressona. 
 Kieszonkowiec – hongkońsko–chiński film z 1997 roku w reżyserii Jia Zhangke.